Manuel Candocia Ramos (Cedeira, 1945 – Somozas, 19 de enero de 2014) fue un político gallego, alcalde de Somozas, en la provincia de La Coruña, durante más de tres décadas.

Trayectoria 
Fue elegido alcalde de As Somozas en las primeras elecciones democráticas por Unión de Centro Democrático (UCD). Continuó en el puesto tras los comicios de 1983 y 1987 al encabezar las candidaturas de Coalición Galega y Coalición Progresista Galega. En las elecciones municipales de 1991 se presentó por el Partido Popular de Galicia (PPdeG) y obtuvo de nuevo mayoría absoluta, que repitió en las siguientes elecciones. Durante sus mandatos se construyó el polígono empresarial de As Somozas.

Propietario de un bar en As Somozas, en 1984 fundó el club de fútbol Unión Deportiva Somozas, del que fue presidente hasta su fallecimiento treinta años después.

Vida personal 
Era hijo de soltera. Falleció en la tarde del 19 de enero de 2014 mientras presenciaba el partido que enfrentaba al UD Somozas y el CCD Cerceda, a causa de un infarto.

Notas 

Nacidos en Cedeira
Alcaldes de la provincia de La Coruña
Presidentes de equipos de fútbol de España
Alcaldes de la Unión de Centro Democrático
Políticos del Partido Popular
Fallecidos en la provincia de La Coruña
Fallecidos por infarto agudo de miocardio